Als Wasserkresse bezeichnet man zwei Pflanzenarten in der Familie der Kreuzblütengewächse:
die Wasser-Sumpfkresse (Rorippa amphibia)
die Brunnenkresse (Nasturtium officinale)